O Leão da Estrela (portugiesisch für „Der Löwe des Estrela-Viertels“) steht für:

 O Leão da Estrela (1925), Stummfilm eines Theaterstücks von 1925
 O Leão da Estrela (1947), portugiesische Filmkomödie von Arthur Duarte
 O Leão da Estrela (2015), portugiesische Filmkomödie von Leonel Vieira